Трка на 800 метара за мушкарце, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано од 6. до 9. августа на Олимпијском стадиону. 

Актуелни светски првак Дејвид Рудиша победио је у трци са 1:40,91, поставши први атлетичар који је трчао испод 1:41 и поправљајући свој светски рекорд (први светски рекорд на 800 м постигнут у финалу од 1976.) Светски јуниорки првак Најџел Ејмос завршио је као други 1:41,73, новим светским јунорсим рекордом и националним рекордом Босцане. Било је изузено брзо финале јер су сви осим Абубакер Какија (који је водио на сезонској ранг листи) поставили личне рекорде, укључујући и 3 национална (Кенија, Етиопија и Боцвана). Ово је такође први пут да су свих 8 трчали испод 1:44,00 у истој трци.

Земље учеснице 
Учествовало је 56 такмичара, из 44 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржавало три дана.  Првог дана у квалификацијама су учествовали сви такмичари који су постигли квалификационе норме. Такмичари су били подељени у 7 група, а најбољих 16 се пласирало у полуфинале од, којих најбољих 8 отишло је у финале.

Рекорди пре почетка такмичења

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Прва од 7 полуфиналних група стартовала је 6. августа са почетком у 10,50 часова. У полуфинале иду по тројица првопласираних из свих 7 група (КВ) и тројица на основу постигнитог резултата (кв). 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- 
! Место !! Група !!  Атлетичар !! Земља!! !!!!   !! Резултат !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 3 ||align=left| Абубакер Каки ||align=left|  || 1:42,23 ||1:43,69 || || 1:45,51 ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 3 ||align=left| Тимоти Китум ||align=left|  || 1:43,94 ||1:43,94|| || 1:45,72 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 2 ||align=left| Дејвид Рудиша ||align=left|  ||1:41,01||1:41,54 |||| 1:45,90 ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 1 ||align=left| Најџел Ејмос ||align=left||| 1:43,11 || 1:43,11 || || 1:45,90 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 4 ||align=left| Ник Сајмондс ||align=left| || 1:43,76 ||1:43,78 || || 1:45,91 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 4 ||align=left| Џефри Харис ||align=left|  || 1:49,88 |||| || 1:45,97 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 4 ||align=left| Адам Кшчот ||align=left|  || 1:43,30 || 1:43,83 || || 1:45,99 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 8. || 4 ||align=left| Пјер Амброаз Бос ||align=left|  || 1:44,97 || 1:44,97 || || 1:46,03 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 7 ||align=left| Двејн Соломан ||align=left|  || 1:43,44 ||1:43,44 || || 1:46,05 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 10. ||7||align=left| Роберт Латауерс ||align=left|  ||1:44,61||1:44,61|| || 1:46,06 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 11. ||3 ||align=left| Абдулазиз Ладен Мохамед ||align=left|  ||1:45,52||1:45,52|| || 1:46,09 
||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 12. ||3 ||align=left| Енди Гонзалес ||align=left|  ||1:45,30 ||1:46,22|| || 1:46,24 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 13. ||1||align=left| Фабијано Песања ||align=left| ||1:44,60||1:45,31|| || 1:46,29 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 14. ||4||align=left| Јуриј Борзаковски ||align=left|  ||1:42,47 |||| || 1:46,29 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 15. ||2||align=left| Мусаеб Абдулрахман Бала ||align=left| ||1:45,19||1:45,19|| || 1:46,37 || КВ
|-
| 16. ||4||align=left| Андреас Бубе ||align=left|  ||1:44,89 ||1:44,89 || || 1:46,40 || 
|-style="background:#cfc;"
| 17. ||7||align=left| Андре Оливије ||align=left|  ||	1:44,29 ||1:44,29 || || 1:46,42 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 18. ||2 ||align=left| Ендру Осаги ||align=left|  || 1:45,36 |||| || 1:46,42 || КВ
|-
| 19.||2||align=left| Весли Вазкез ||align=left|  || 1:45,29 || 1:45,29 || || 1:46,45 || 
|-style="background:#cfc;"
| 20. ||1||align=left| Луис Алберто Марко ||align=left| ||1:45,14 ||1:45,14 || || 1:46, 86 || КВ
|-
| 21.||7||align=left| Јакуб Холуша ||align=left| ||1:45,12||1,45,12|| || 1:46,87 ||  
|-
| 22. ||3 ||align=left| Гарет Варбуртон ||align=left|  |||||| || 1:46,97 || 
|-
| 23. ||2||align=left| Џефри Рајзли ||align=left|  || 1:44,48 || 1:44,48 || || 1:46,99 || 
|-
| 24.||3 ||align=left| Тамаш Кази ||align=left| ||1:45,55|| || || 1:47,10 || |-
| 25. ||1||align=left| Кадевис Робинсон ||align=left| ||1:43,68 ||1:44,54|| || 1:47,17 || 
|-style="background:#cfc;"
| 26.||6 ||align=left| Мохамед Аман ||align=left| |||1:43,37||1:43,51|| || 1:47,34 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 27. ||6||align=left| Ентони Чемут ||align=left|  ||1:43,96 ||1:43,96 || || 1:47,42 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 28. ||6||align=left| Антонио Мануел Рејна ||align=left| ||1:43,83 ||1:44,65|| || 1:47,44 || КВ|-
| 29. ||1||align=left| Марћин Левандовски ||align=left| ||1:43,84||1:44,34|| || 1:47,64 || кв|-
| 30. ||6||align=left| Рафит Родригез ||align=left|  ||1:44,31||1:45,41|| || 1:47,70 ||  
|-
| 31. ||6||align=left| Adnan Taess Akkar ||align=left|  ||1:45,88|| || || 1:47,83 ||
|-style="background:#cfc;"
| 32. ||5||align=left| Хамада Мохамед ||align=left|  ||1:44,98||1:44,98|| || 1:48,05 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 33. ||5||align=left| Сајад Моради ||align=left|  ||1:44,74||1:45,68|||| 1:48,23 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 34. ||5||align=left| Кевин Лопез ||align=left| ||1:43,74||1:43,74|| || 1:48,27 ||КВ
|-
| 35. ||7||align=left| Џулијус Мутеканга ||align=left|  ||1:46,30 ||1:47,04 || || 1:48,41 ||
|-
| 36. ||7||align=left| Моиз Џосеф ||align=left|  ||1:45,74 ||1:47,34 || || 1:48,46 || 
|-
| 37. ||5||align=left| Масото Јокота ||align=left|  ||1:46,16||1:46,19|| || 1:48,48 ||  
|-
| 38. ||6||align=left| Амина Ел Манауи ||align=left|  |||||| || 1:48,48 || 
|-
| 39. ||3 ||align=left| Зерен Лудолф ||align=left|  ||1:44,80||1:44,80|| || 1:48,57 || 
|-
| 40. ||2||align=left| Исмаил Ахмед Исмаил ||align=left| || 1:43,82 || || || 1:48,79 || 
|-
| 41. ||5||align=left| Мајкл Ример ||align=left|  ||1:43,89||1:44,86|| || 1:49,05 ||
|-
| 42. ||6||align=left| Принс Мумба ||align=left|  ||1:46,14||1:46,14|| || 1:49,07 || 
|-
| 43. ||2||align=left| Анис Ананенка ||align=left|  || 1:45,58 || 1:47,26 || || 1:49,61 || 
|-
| 44. ||1||align=left| Иван Тухтачев ||align=left|  || 1:45,47 ||1:47,33 || || 1:49,77 ||
|-
| 45. ||5||align=left| Муса Камара ||align=left|  ||1:46.37||1:48,71 || || 1:51,36 || 
|-
| 46. ||4||align=left| Мануел Антонио ||align=left|  ||1:50,45||1:50,45 |||| 1:52,54 || 
|-
| 47. ||3 ||align=left| Арнолд Сорина ||align=left|  ||1:51,13 ||1:53,33|| || 1:54,29 ||
|-
| 48. ||2||align=left| Саморн Киенг ||align=left|  || 1:53,17 |||| || 1:55,26 || |-
| 49. ||7||align=left| Бенжамин Ензема ||align=left|  ||1:56,23||1:56,23|| || 1:57,47 || 
|-
| 50. ||1||align=left| Дерек Мандел ||align=left|  || 1:56,51 || 1:56,51 || || 1:58,94 || 
|-
| 51. ||5||align=left| Едгар Кортез ||align=left|  ||1:49,10 ||1:51,56 || || 1:58,99 || 
|-
| 52. ||6||align=left| Ержан Аскаров ||align=left|  ||1:55,60 ||1:55,60 || || 1:59,56 ||
|-
| —  19||1||align=left| Мохамад Ал-Аземи ||align=left|  ||1:44,13 ||1:47,13 || ||1:46,48
|||-
| — ||4||align=left| Брис Ете ||align=left|  ||1:47,03 ||1:49,23|| |||| 
|-
| — ||5||align=left| Тауфик Махлуфи ||align=left| ||1:43,88||1:43,88 || || — || |-
| — ||7||align=left| Клеберсон Давиде ||align=left| ||1:44,21||1:45,32|| || — || |}
 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

 Полуфинале 
Прва од три полуфиналне групе стартовала је 7. августа у 19,55 часова. У финале иду двојица првопласираних и све три полуфиналне групе(КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв''').

Финале 
Одржано 9. август 2012 у 20,00 часова.

Пролазна времена у финалу

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 800 метара на Летњим олимпијским играма